Squarta (Ripper) – cane della Famiglia Dursley nei romanzi della serie di Harry Potter
 DJ Squarta – disc jockey italiano